Алексей Владимирович Кобозев (13 апреля 1967, Ставрополь) — советский футболист, нападающий.

Начинал играть в «Динамо» Ставрополь во второй (1983—1984) и первой (1985—1987) лигах. В 1988—1991 годах выступал в высшей лиге за «Шахтёр» Донецк. В сезонах 1991/92 — 1992/93 играл в чемпионате Австрии за «Санкт-Пёльтен» и . В дальнейшем выступал в низших дивизионах Германии за клубы  (1993/94 — 1994/95), «Ален» (1995/96), ЛР Ален (1996/97),  (1997/98),  (1998/99),  (1999/2000), «Липборг» (2000/01 — 2001/02), «Беккумер» (2001/02, аренда), «Эстингхаузен» (2002/03).

Примечания 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Динамо» Ставрополь
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Санкт-Пёльтен»
Игроки ФК «Фаворитен»
Игроки ФК «Рот-Вайсс» Ален